Робби:

 «Робби» — первый научно-фантастический рассказ Айзека Азимова о роботах.
 Робби Робинсон (род. 1946) — профессиональный американский бодибилдер, персональный тренер, актёр и писатель.
 Робби, Марго (род. 1990) — австралийская актриса.

См. также 
 Роби